Макбин, Макбейн () — фамилия шотландского происхождения. Известные носители:

 Макбин, Джек (род. 1994) — американский футболист, нападающий.
 Макбин, Марни (род. 1968) — канадская гребчиха.